La squadra – serie televisiva italiana trasmessa su Rai 3 (2000-2007)
La squadra – romanzo di Robert Crais (1993)

Pagine correlate 
Squadra